Cox Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cox Island, British Columbia, ö, 
 Cox Island, Nunavut, ö,